Dans certaines juridictions, un  juge des contentieux du droit du travail.
 Les pêcheurs, dans le sud de la France, sont regroupés dans des Prud'homies de pêcheurs où officient des prud'hommes de pêche.

Patronyme 
 Christian Prudhomme (1960-), ancien journaliste sportif et directeur du Tour de France.
 Émile Prud'homme (1913-1974), accordéoniste français.
 Emilio Prud'homme (1856-1932), avocat et auteur de l'hymne national dominicain.
 Loïc Prud'homme (1969-), homme politique français.
 Marcel Prud'homme (1934-), sénateur canadien et ancien député à la chambre des communes du Canada.
 Robert Prud’homme, professeur, chimiste et ingénieur canadien né en 1946, à Sainte-Martine.
 Sully Prudhomme, (1839-1907), poète français, prix Nobel de littérature.
 Michel Preud'homme (1959-), footballeur belge.

Toponyme 
 Prud'homme, village de la Saskatchewan, au Canada.
 Chemin des Prud'hommes à Marseille.

Voir aussi 
 
 
 Prud'hommes pêcheurs
 

Homonymie de patronyme